Световният македонски конгрес (; ) е ултра националистическа организация, формирана на 15 септември 1990 година в Гевгели, тогава в Югославия. Поддържа иредентистки идеи, като тази за Обединена Македония. Организацията се представя като неформален парламент на македонците от всички части на Македония и света.

Създател на организацията е политикът Тодор Петров, тогава депутат от ВМРО-ДПМНЕ. През 1992 година в Канада Джон Битов Старши, с подкрепата на действащия тогава президент на Република Македония Киро Глигоров, създава дублираща организация.

Световният македонски конгрес, в лицето на нейните ръководители, често се забърква в международни скандали. Тодор Петров редовно прави антибългарски изказвания, докато заместник-председателят на организацията Ниче Димовски е създател на видеото „Македонска молитва“, което представя Бог като македонец, а македонците като предтечи на бялата раса.

Външни препратки 
 Официален сайт на Световния македонски младежки конгрес

Бележки 

Култура на Северна Македония
Иредентизъм
Македонизъм
Организации в Северна Македония